Czerny ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Czerny (1863–1941), deutscher Kinderarzt
 Albin Czerny (1821–1900), österreichischer Theologe, Historiker und Bibliothekar
 Alfred Czerny (1934–2013), österreichischer Bildhauer
 Alois Czerny (1847–1917), deutschmährischer Volkskundler
 Anna Czerny (1902–1992), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Anton Czerny (* 1937), österreichischer Maler
 Carl Czerny (1791–1857), österreichischer Pianist, Komponist und Klavierpädagoge

 Friedrich Czerny (1923–2000), österreichischer Bauingenieur
 Halina Czerny-Stefańska (1922–2001), polnische Pianistin
 Henry Czerny (* 1959), kanadischer Schauspieler
 Horst Czerny (1926–1996), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Ingrid Czerny (* 1932), deutsche Opernsängerin
 Josef Czerny (1846–1910), Komponist
 Josef Stolzing-Czerny (1869–1942), österreichisch-deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Joseph Czerny (1785–1831), österreichischer Klavierpädagoge, Verleger und Komponist
 Karl Czerny (Stenograf) (1877–1940), österreichischer Stenograf
 Leander Czerny (1859–1944), österreichischer Theologe und Fliegenforscher
 Ludwig Czerny (1887–1941), deutscher Filmregisseur und Filmproduzent
 Marianus Czerny (1896–1985), deutscher Physiker
 Michael Czerny (* 1946), tschechischer Ordensgeistlicher
 Peter Czerny (1929–2011), deutscher Musikwissenschaftler, Publizist und sozialistisch-humanistischer Kulturfunktionär
 Rudolf Czerny (1879–1962 oder später), deutscher Maler und Illustrator
 Siegfried Czerny (1889–1979), deutscher Maler
 Ulrich Czerny (* 1962), deutscher Lederdesigner
 Viktor Czerny (1896–1945), Forstmeister in Tirol
 Vincenz Czerny (1842–1916), österreichischer Chirurg und Krebsforscher

Czerny steht für:
 Czerny, Deckname von Lothar de Maizière (* 1940), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (DDR-CDU)
 (6294) Czerny, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Černý
 Cerny (Begriffsklärung)
 Cserni